Governor Islands kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Governor (ö),

Australien 

 Governor Islands (öar i Australien), Western Australia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar